Santa Elena (numele spaniol al Sfintei Elena) este un toponim des utilizat în zonele actuale sau foste hispanice:

Argentina
Santa Elena, Entre Ríos
Belize
Santa Elena, Belize
Costa Rica
Santa Elena, Costa Rica
Ecuador
Santa Elena, Ecuador
Provincia Santa Elena
El Salvador
Santa Elena, San Salvador
Honduras
Santa Elena, La Paz
Guatemala
Santa Elena, El Petén
Mexic
Santa Elena, Campeche
Santa Elena, Chiapas
Santa Elena, Chihuahua
Santa Elena, Coahuila
Santa Elena, Guerrero
Santa Elena, Nuevo León
Santa Elena, Sonora
Santa Elena, Yucatán
Santa Elena, Zacatecas
Paraguay
Santa Elena, Paraguay
Filipine
Santa Elena, Camarines Norte
Spania
Santa Elena, Jaén
Statele Unite
Santa Elena, Texas
Santa Elena, la Florida (fost așezământ spaniol localizat pe actualul amplasament al localității Parris Island de astăzi din Carolina de Sud)
Venezuela
Santa Elena de Uairén

Vezi și 
 Sant'Elena, parte a Veneției